MP poate fi:
 Comunitatea Insulelor Mariane de Nord, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .mp, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Comunitatea Insulelor Mariane de Nord
 Mauritius, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Madhya Pradesh, stat în India, codul ISO 3166-2:IN